Elegy est la traduction anglaise du mot élégie. Il peut également désigner :

Musique

Œuvres musicale 

 Elegy, une œuvre du compositeur de musique classique moderne Igor Stravinsky.

Groupe 

 Elegy, un groupe de musique néerlandais originaire d'Eindhoven.

EP 

 , EP de  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album du groupe de rock progressif  sorti en  ;
 , album du saxophoniste et compositeur américain  sorti en 1992 ;
 , album d' sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2005 ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Télévision 
 Elegy, un épisode de la quatrième saison de la série télévisée Les Incorruptibles.
 Elegy, titre original de l'épisode Amour fou (1997) de la série X-Files.

Cinéma 

 Elegy (Aika), est un film japonais réalisé par Kajiro Yamamoto en 1951 ;
 Elegy, un film de Isabel Coixet réalisé en 2008.

Presse 

 Elegy, un magazine bimestriel consacré au mouvement gothique.

Voir aussi